Danville Public Library ist der Name folgender im NRHP eingetragenen Bibliotheken:

 Danville Public Library (Illinois), NRHP-Nr. 78003064
 Danville Public Library (Virginia), NRHP-Nr. 69000338